

Onomastica
 Arnolfo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Arnolfo – vescovo di Bergamo dell'XI secolo
 Arnolfo II da Arsago – arcivescovo di Milano dal 998 al 1018
 Arnolfo di Baviera – duca di Baviera dal 907 sino alla sua morte
 Arnolfo II di Baviera -  conte palatino di Baviera dal 938 alla sua morte
 Arnulf di Baviera – nobile tedesco
 Arnolfo di Cambio – scultore, architetto e urbanista italiano
 Arnolfo di Carinzia – re di Baviera dall'887, re dei Franchi orientali dall'888, re d'Italia dall'894 (perse il trono tra l'895 e l'896) e imperatore dall'896 alla sua morte
 Arnolfo di Champagne – nobile francese
 Arnolfo I di Fiandra – nobile, conte di Fiandra, conte d'Artois e Conte di Boulogne 
 Arnolfo II di Fiandra – nobile, conte di Fiandra e d'Artois 
 Arnolfo III di Fiandra – nobile, conte di Fiandra e di Hainaut
 Arnolfo di Metz – consigliere e vescovo francese, venerato come santo
 Arnolfo I di Milano – arcivescovo italiano
 Arnolfo III di Milano – arcivescovo italiano
 Arnolfo di Reims – arcivescovo francese
 Arnolfo di Rœux – patriarca latino di Gerusalemme
 Arnolfo di Milano –  scrittore e presbitero italiano, autore di un'importante cronaca della città di Milano
 Arnolfo di Soissons – vescovo francese, venerato come santo

Altri progetti